Лапинлахти () — община в провинции Северное Саво, губерния Восточная Финляндия, Финляндия. Общая площадь территории — 1245,13 км², из которых 148,58 км² — вода.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Лапинлахти проживают 10 389 человек: 5209 мужчин и 5180 женщин.

Финский язык является родным для 98,98 % жителей, шведский — для 0,13 %. Прочие языки являются родными для 0,88 % жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 16,39 %
 от 15 до 64 лет — 62,79 %
 от 65 лет — 21,04 %

Изменение численности населения по годам:

Известные уроженцы и жители 
 Арсений (Хейккинен) (род. 1957) — епископ Финляндской архиепископии
 Юхани Ахо (1861—1921) — финский писатель, журналист, переводчик
 Пекка Халонен (1865—1933) — финский художник
 Сари Эссайя (род. 1967) — финская спортсменка, государственный деятель

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины